Neihu () – dzielnica () miasta wydzielonego Tajpej na Tajwanie. Znajduje się we wschodniej części miasta.

Populacja dzielnicy Neihu w 2016 roku liczyła 287 733 mieszkańców – 150 114 kobiet i 137 619 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 107 193, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,68 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Tajpej